Юрий Варданян:
 Варданян, Юрий Лазаревич (1936—2019) — армянский физик, депутат парламента Армении.
 Варданян, Юрий Норайрович (1956—2018) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР.